Crisenoy peut faire référence à :

Toponymie 
 Crisenoy, une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France

Personnes 
 Maria de Crisenoy (1882-1965), écrivain français ;
 Pierre Émile de Crisenoy (1825-1902), un artiste-peintre français né à Crisenoy qui a obtenu le titre de Peintre officiel de la Marine en 1867 ;
 Pierre de Crisenoy (1888-1957), un homme de lettres français.

Références